Во время Великой Отечественной войны имелось два формирования 11-й стрелковой бригады:

 11-я стрелковая бригада Ленинградского фронта — сформирована в сентябре 1941 года, в апреле 1943 года обращена на формирование 120-й стрелковой дивизии.
 11-я стрелковая бригада Закавказского и Южного фронтов — сформирована осенью 1941 года, в апреле 1942 года переформирована в 107-ю стрелковую дивизию.